Nazwisko występujące w wersji Bruckner i Brückner (z ü zapisywanym za pomocą liter używanym w języku polskim jako "ue" – w Polsce wymawiane jako Brykner) – którego źródłosłów tkwi w niemieckim rzeczowniku Brück, l.mn. Brücken "most" (wilamowskie bryk, ang. bridge, hol. brug, fryz. brêge), ale i "ulica" (stąd polskie bruk), byłoby to nazwisko odapelatywne "budowniczy mostów, nawierzchni", choć nie jest wykluczone pochodzenie odmiejscowe (w południowych Niemczech i Austrii istnieje co najmniej 9 miejscowości o nazwie Bruck lub Brück).

 Anton Bruckner (1824–1896) – austriacki kompozytor, przedstawiciel romantyzmu
 Aleksander Brückner (1856-1939) – polski profesor, filolog i slawista, historyk literatury i kultury polskiej
 Agnes Bruckner (1985) – amerykańska aktorka
 Amy Bruckner (1991) – amerykańska aktorka
 Karel Brückner (1939) – czeski trener piłkarski
 Christine Brückner (1921-1996) – pisarka niemiecka
 Eduard Brückner (1862-1927) – niemiecki geograf i klimatolog
 Roland Brückner (1955) – niemiecki gimnastyk
 Wilhelm Brückner (1884-1954) – niemiecki wojskowy, pułkownik, adiutant Adolfa Hitlera
 Ferdinand Bruckner (1891-1958) – austriacko-niemiecki pisarz
 Bruckner (1871-1942) – amerykański polityk
 Karl Bruckner (1906-1986), austriacki pisarz
 Pascal Bruckner (1948) – francuski pisarz

Inne:
 planetoida (3955) Bruckner
 Bruckner Expressway – autostrada przechodząca przez Bronx
 Brückner

Przypisy